Río Santiago puede hacer referencia a:

 Río Grande de Santiago, río de México.
 Río Santiago (Amazonas), río que recorre territorios amazónicos de Ecuador y Perú.
 Astillero Río Santiago, astillero de Argentina.
 Distrito de Río Santiago, distrito de la provincia peruana de Condorcanqui.
 Estación Río Santiago, estación ferroviaria argentina ubicada en el partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Río Santiago (Buenos Aires), río en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Río Santiago (Guatemala), río de Guatemala que desemboca en el océano Pacífico.
 Río Santiago (Bolivia), río en la provincia Chiquitos, Bolivia.